optocht
 Parade (album), een muziekalbum van Prince And The Revolution uit 1986
 Parade (ballet), een ballet met muziek van Erik Satie uit 1917
 Parade (film), een film van Jacques Tati uit 1976
 Parade (magazine), een Amerikaans magazine
 parade (militair), een militaire parade
 Parade (Rigby), een muzieknummer uit 2009
 Parade (schermen), een term uit het schermen
 Parade (Slevogt), een schilderij uit 1913
 Parade (Spandau Ballet-album), een muziekalbum van Spandau Ballet uit 1984
 De Parade (theaterfestival), een theaterfestival
 De Parade (theatergezelschap), een voormalig Brussels theatergezelschap (1987-2016)
 VDL Kusters Parade, een type autobus
 Radio Parade, een Haarlemse ziekenomroep
 Het afweren (pareren) van een aanval

Straatnamen en gebouwen 

 Parade (Breda), een straat in het Chassé Park
 De Parade (Eindhoven), een woontoren
 Parade ('s-Hertogenbosch); een plein
 Parade (Kaapstad); een plein in Zuid-Afrika
 Parade Nootdorp, een winkelcentrum
 Parade (Venlo) , een straat